Castronovo si può riferire a:

Geografia
Italia
 Castronovo – frazione di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila
 Castronovo di Sicilia – comune italiano nella città metropolitana di Palermo

Persone
 Bertrando di Castronovo – arcivescovo cattolico francese
 Deen Castronovo – batterista statunitense
 Ettore Castronovo – radiologo italiano
 Raúl Castronovo – ex calciatore argentino
 Rosario Castronovo – ex calciatore italiano
 Stefano Castronovo, meglio noto con il nome religioso di Fra' Giacinto – religioso italiano
 Valerio Castronovo – storico, giornalista e accademico italiano
 Vitale di Castronovo – monaco cristiano italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro
 Castronovo  – famiglia siciliana